Бугровский — русская фамилия, и топоним.

Населённые пункты 
 Бугровский — хутор в Урюпинском районе Волгоградской области.
 Бугровский — посёлок в Пичаевском районе Тамбовской области.

Фамилия 
 Бугровский, Михаил Фёдорович (1853—1925) — русский архитектор, автор построек в Москве и Подмосковье.